Réchicourt ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Réchicourt (Meuse), Ortsteil der Gemeinde Spincourt im Département Meuse
 Réchicourt-la-Petite, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Réchicourt-le-Château, Gemeinde im Département Moselle